Джозеф Уэйн «Джо» Харди (, 27 июля 1952 года,  Оуэнсборо, Кентукки, США — 12 февраля 2019 года, Хьюстон, Техас, США) — американский продюсер, музыкант, звукорежиссёр, наиболее известен своей работой с группой ZZ Top, продолжавшейся с 1983 по 2018 год.

Биография 

Джо Харди родился в 1952 году. После окончания школы поступил в Центральный колледж в Данвилле, штат Кентукки, где начал играть в группе The Voice of Cheese. В 1972 году Харди впервые приехал в Мемфис, где участвовал в записи на Ardent Studio альбома группы, получившей контракт со Ardent Records. Группа вскоре распалась, а Джо Харди вскоре остался в Ardent Studio «по другую сторону стекла» . Первую самостоятельную работу Джо Харди сделал в 1977 году как звукорежиссёр, записав дебютный альбом Wanna' Meet The Scruffs? поп-группы . В 1979 году впервые выступил продюсером альбома Straight On группы . 

Первой работой c ZZ Top для Джо Харди стала коррекция записи их наиболее успешного альбома Eliminator 1983 года (как участник записи не указан). Полноценно Джо Харди начал работать с ZZ Top с альбома 1985 года Afterburner. Для записи следующего альбома Recycler вернулся Терри Мэннинг, но с 1992 года Джо Харди работал с ZZ Top бессменно. В начале 2000-х годов Джо Харди оставил Arednt Studio и переселился в Хьюстон, почти полностью посвятив себя работе с ZZ Top и Билли Гиббонсом. В альбоме La Futura Джо Харди стал со-продюсером альбома, соавтором двух песен, а также исполнил партии клавишных. В дебютном сольном альбоме Билли Гиббонса Perfectamundo Харди, оставаясь со-продюсером, стал соавтором уже пяти песен, сыграл партии ритм-гитары, а также бас-гитары и бэк-вокала на отдельных треках. В следующем альбоме The Big Bad Blues Харди не участвовал в сочинении песен, но исполнил партию бас-гитары во всех песнях и остался со-продюсером альбома.  

Джо Харди за свою карьеру продюсировал и записывал альбомы ещё многих известных музыкантов. В его послужном списке например такие музыканты, как Элис Купер, Вивиан Кэмпбелл, Джеф Хили, Питер Сетера, The Replacements, .

Джо Харди умер 12 февраля 2019 года в своём доме в Хьюстоне после непродолжительной болезни. Похоронен на кладбище Ressurection в Оуэнсборо   

Третий сольный альбом Билли Гиббонса Hardware посвящён памяти Джо Харди (hardware в данном случае — звукозаписывающая аппаратура)

Джо Рокман, басист и один из создателей Jeff Healey Band сказал, что: 

 

Джеймс Колин сказал, что 

 

Билли Гиббонс отозвался на смерть Джо Харди как 

 

Джо Харди в 1994 году резюмировал своё отношение к собственной работе

Примечания 

ZZ Top
Музыкальные продюсеры США
Бас-гитаристы США